) — японская фамилия. Известные носители:

 Накамацу, Ёсиро (род. 1928) — японский учёный и изобретатель.
  (род. 1968) — американский музыкант японского происхождения.